Saint-Just puede referirse a:

 Louis de Saint-Just (1767-1794) político revolucionario francés.

Comunas francesas:
 Saint-Just (Ain)
 Saint-Just (Ardèche)
 Saint-Just (Cantal)
 Saint-Just (Cher)
 Saint-Just (Dordogne)
 Saint-Just (Eure)
 Saint-Just (Hérault)
 Saint-Just (Ille y Vilaine)
 Saint-Just (Puy-de-Dôme)